George Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 George Lake (Athabasca County, Alberta)
 George Lake (County of Barrhead No. 11, Alberta)
 George Lake (Flagstaff County, Alberta)
 George Lake (Bulkley-Nechako, British Columbia)
 George Lake (Cariboo, British Columbia)
 George Lake (Central Okanagan, British Columbia)
 George Lake (Division No. 1, Manitoba)
 George Lake (Division No. 5, Manitoba)
 George Lake (Division No. 9, Manitoba)
 George Lake (Division No. 20, Manitoba)
 George Lake (New Brunswick)
 George Lake (Annapolis County, Nova Scotia)
 George Lake (Guysborough County, Nova Scotia)
 George Lake (Halifax Regional Municipality, Nova Scotia)
 George Lake (Queens County, Nova Scotia)
 George Lake (Bruce County, Ontario)
 George Lake (Cochrane District, Ontario)
 George Lake (unorganisiert, Kenora District, Ontario) 
 George Lake (Sioux Lookout, Kenora District, Ontario)
 George Lake (Nipissing District, Ontario)
 George Lake (Sudbury District, Ontario)
 George Lake (Thunder Bay District, Ontario)
 George Lake (Division No. 13, Saskatchewan)
 George Lake (Division No. 14, Saskatchewan)
 George Lake (Division No. 18, Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 George Lake (Alabama)
 George Lake (Alaska)
 George Lake (Eagle County, Colorado)
 George Lake (Jackson County, Colorado)
 George Lake (Greene County, Georgia)
 George Lake (Union County, Georgia)
 George Lake (Fresno County, Kalifornien)
 George Lake (Inyo County, Kalifornien)
 George Lake (Louisiana)
 George Lake (Michigan)
 George Lake (Beltrami County, Minnesota)
 George Lake (Kandiyohi County, Minnesota)
 George Lake (Mississippi)
 George Lake (Granite County, Montana)
 George Lake (Missoula County, Montana)
 George Lake (Park County, Montana)
 George Lake (Nebraska)
 George Lake (New Jersey)
 George Lake (Oregon)
 George Lake (Dimmit County, Texas)
 George Lake (Tyler County, Texas)
 George Lake (Grant County, Washington)
 George Lake (Pierce County, Washington)
 George Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 George Lake (Oneida County, Wisconsin)
 George Lake (Land O’ Lakes, Vilas County, Wisconsin)
 George Lake (Winchester, Vilas County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Lake George